Боемунд I (князь Антіохії), Боемунд I (*Boemondo I, бл. 1058 — 7 березня 1111) — нормано-італійський феодал, учасник Першого хрестового походу, засновник князівства Антіохія.
 Боемунд II (князь Антіохії), Боемунд II (*Boemondo II, 1107/1008 — 1130) — князь Антіохія в 1111—1130 роках.
 Боемунд III (князь Антіохії), Боемунд III Заїка (*Bohémond III le Bègue, бл.1048 — 1201) — князь Антіохія в 1163—1201 роках.
 Боемунд IV (князь Антіохії), Боемунд IV Одноокий (*Bohémond IV d'Antioche, бл. 1175—1233) — граф Триполі у 1189—1233 роках (як Боемунд I) і князь Антіохії у 1201—1216 і 1219—1233 рр.